Ladungsausgleich bezeichnet
 in der Elektrostatik den Vorgang des Potentialausgleichs, wenn sich zwei geladene Körper berühren bzw. mit einem Leiter verbunden werden, siehe Ladungsausgleich (Elektrostatik);
 in der Strömungslehre bzw. bei Elektrolyten den Transport von geladenen Teilchen, beispielsweise beim Diaphragma-Verfahren, siehe Konvektion#Übertragungs- und Austauschvorgänge; 
 eine elektrische Schaltung bei der Reihenschaltung von Zellen eines Akkumulators, z. B. eines Li-Ionen-Akkus, um Tiefentladung einzelner Zellen zu verhindern;